Гуш Шалом (Корпус Мира ивр.) — радикально-левая израильская общественная организация, выступающая за мир с палестинцами и арабскими странами и создание Палестинского государства на всей территории оккупированных Израилем в 1967 году Западного Берега и сектора Газа. Создана в 1993 году израильским публицистом и политиком, бывшим членом Иргуна Ури Авнери.

Программа 

Согласно сайту организации, основная цель «Гуш Шалом» состоит в том, чтобы оказывать влияние на общественное мнение в Израиле, направляя его по пути мира и согласия с палестинским народом на основе следующих принципов:

 Прекращение оккупации.
 Признание права палестинского народа на создание независимого и суверенного Государства Палестина на всех территориях, оккупированных Израилем в 1967 году.
 Придание существовавшей до 1967 года «Зеленой линии» статуса межгосударственной границы Израиля и Палестины (при возможности незначительных взаимно согласованных территориальных обменов); эта граница должна оставаться открытой для свободного перемещения людей и товаров в соответствии с условиями взаимного соглашения.
 Определение Иерусалима как столицы двух государств, причем Восточный Иерусалим (включая Харам аль-Шариф — Храмовую гору) станет столицей Палестины, а Западный Иерусалим (включая Стену плача) — столицей Израиля. Город должен оставаться физически единым муниципальным образованием на основе взаимного соглашения.
 Принципиальное признание права палестинских беженцев на возвращение с предоставлением каждому беженцу возможности свободного выбора между компенсацией и возвращением в Палестину или Израиль, при взаимно согласованном числе беженцев, которые смогут вернуться в Израиль в соответствии с ежегодными квотами, не подрывающими основ Израиля.
 Обеспечение безопасности Израиля и Палестины путём заключения соглашений и предоставления гарантий.
 Стремление к всеобъемлющему миру между Израилем и всеми арабскими странами и созданию регионального союза.

История основания организации 
Поводом для создания организации стала высылка в Ливан в 1992 году правительством Рабина 415-ти палестинцев, подозреваемых в причастности к исламистским группировкам ХАМАС и Исламский джихад. Эти организации совершили серию терактов, нападений на израильских солдат и убийств в ходе первой интифады. Непосредственным поводом для ареста и высылки 415 палестинцев, подозреваемых в связях с исламистами, стало похищение исламистами израильского пограничника с целью обмена его на духовного лидера ХАМАС шейха Ясина, находившегося в израильской тюрьме. Однако обмен не состоялся и пограничник был убит.

Армия Израиля провело массовые аресты палестинцев, подозреваемых в связях с исламистами. После убийства пограничника, 17 декабря 1992 года, 415 человек было выслано на нейтральную полосу в Южном Ливане. Ливанское правительство отказалось принять высланных. Среди высланных находились будущие видные деятели ХАМАС — Исмаил Хания, Халед Машаль и Абдель Рантиси. В дальнейшем многие из высланных вернулись в Газу и на Западный Берег.

Левые организации и сторонники мира в Израиле посчитали высылку сотен человек без судебного разбирательства противозаконной, и организовали пикет и палаточный городок у здания кнессета. В ходе протестов Авнери и его сторонники решили основать организацию «Гуш Шалом», так как по их мнению «прочие группы, поддерживающие мир в Израиле, были неспособны или не хотели противостоять репрессивным мерам, которые ввело новое лейбористское правительство И. Рабина», обойдя таким образом партию Рабина слева.

Видные члены организации 
Ури Дэвис, израильтянин еврейского происхождения, один из основателей «Гуш Шалом», имеет официальный статус наблюдателя в Национальном палестинском совете. До 1994 года, то есть до официального признания израильским правительством ФАТХ партнером в мирном процессе, Дэйвису был запрещен въезд в Израиль. После соглашений Дэвис приехал в Израиль и поселился в арабском поселке Сахнин.

Критика деятельности организации 
Согласно Зееву Гейзелю, «„Гуш Шалом“ полностью солидаризируется с ООП, более того, его позиция зачастую неотличима от позиции других организаций, по сравнению с которыми ООП выглядит более чем умеренной». Организация, в частности, призывала к бойкоту еврейских предприятий на Западном Берегу реки Иордан, по словам Гейзеля, «печально напоминающему другие антиеврейские бойкоты в недавнем прошлом».

Согласно тому же автору, «трудно припомнить случай, чтобы „Гуш Шалом“ критиковал какие-либо действия палестинской стороны».

Поддержку Арафата «Гуш Шаломом» не отменило ни начало 2-й интифады, ни теракты против израильтян, ни разоблачения источников финансирования «Гуш Шалом» и подобных организаций.

Примечания

Ссылки 
Сайт Гуш Шалом  на русском языке

Организации по алфавиту
Правозащитные организации Израиля
Палестино-израильский конфликт
Политические организации Израиля